Шубарши — название населённых пунктов в Казахстане:
 Шубарши — посёлок городского типа в Темирском районе Актюбинской области.
 Шубарши — село в Уилском районе Актюбинской области.